Jack Fox, né le  à Dallas au Texas, est un joueur professionnel américain de football américain. 

Il joue au poste de punter pour la franchise des Lions de Détroit dans la National Football League (NFL) depuis 2019.

Biographie

Carrière universitaire 
Fox effectue sa carrière universitaire avec les Owls de Rice, avec lesquels il joue de 2015 à 2018. Il évolue alors comme kicker et punter de l'équipe. Finaliste du Ray Guy Award, il signe avec les Chiefs de Kansas City après n'avoir pas été repêché lors du draft.

Carrière professionnelle 
Fox ne réussit pas à se faire une place dans l'effectif des Chiefs. Signé par les Lions de Détroit, il devient partant de l'équipe dès 2020. Durant cette année, il finit deuxième dans la NFL en punting net derrière Jake Bailey. Il bat aussi le record d'équipe dans la catégorie. Ceci lui permet de participer au Pro Bowl 2021 et d'accéder à la seconde équipe All-Pro.

Références

Liens externes 
 
 

Naissance en septembre 1996
Naissance à Dallas
Joueur américain de football américain
Punter
Joueur de football américain des Owls de Rice
Joueur NFL non sélectionné à la draft
Joueur des Lions de Détroit
Joueur sélectionné au Pro Bowl